Die Liste der DB-Personenbahnhöfe in Nordrhein-Westfalen nennt alle Personenbahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen, die von der Deutschen Bahn betrieben werden.

Übersicht 

Insgesamt gibt es 692 Personenbahnhöfe in Nordrhein-Westfalen, die von der DB Station&Service AG, einer Tochterfirma der Deutschen Bahn AG, betrieben werden. Daneben betreibt die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (Kurhessenbahn), ebenfalls eine Tochterfirma der Deutschen Bahn AG, sechs Personenbahnhöfe an der Oberen Lahntalbahn.

Die DB Station&Service AG teilt die Personenbahnhöfe in Preisklassen von 1 bis 7 ein, wobei die Einteilung von repräsentativen, stark frequentierten Hauptbahnhöfen mit großer Infrastruktur in Preisklasse 1 bis zu Bedarfshalten in Preisklasse 7 reicht.

Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs in Nordrhein-Westfalen sind die drei Zweckverbände Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

Die 698 Personenbahnhöfe in Nordrhein-Westfalen verteilen sich wie folgt auf die Preisklassen und Aufgabenträger:

Der Personenbahnhof in Nordrhein-Westfalen mit dem höchsten Fahrgastaufkommen ist der Kölner Hauptbahnhof mit etwa  Reisenden täglich, gefolgt vom Düsseldorfer Hauptbahnhof mit etwa  Reisenden täglich, vom Essener Hauptbahnhof mit etwa  Reisenden täglich und vom Dortmunder Hauptbahnhof mit etwa  Reisenden täglich. Aufgrund der hohen Kategorisierung ist auch die kleine Gemeinde Altenbeken bemerkenswert, deren Personenbahnhof ein Eisenbahnknoten ist. In den Städten Hilchenbach und Balve sowie der Gemeinde Burbach existieren im Vergleich sowohl zur Einwohnerzahl als auch zur Fläche besonders viele Personenbahnhöfe, allerdings nur der unteren Preisklassen.

In 81 der 396 nordrhein-westfälischen Gemeinden gibt es lediglich einen Personenbahnhof der Preisklasse 6, in sieben nur einen Personenbahnhof der Preisklasse 7 und in 152 überhaupt keinen Personenbahnhof. Die größte Stadt ohne Gleisanschluss ist Bergkamen. Bemerkenswert sind auch die Großstädte Remscheid, Bergisch Gladbach und Moers, die nur über Personenbahnhöfe der Preisklasse 5 verfügen.

Liste 

Die Liste umfasst die Bahnhofsnummer der Deutschen Bahn AG (Bf-Nr.), die Internationale Bahnhofsnummer (IBNR), die Betriebsstelle gemäß Betriebsstellenverzeichnis der DB Netz AG, den Namen des Personenbahnhofs, die Preisklasse (damals noch Bahnhofskategorie) im Jahr 2013, den Aufgabenträger und die Gemeinde, in der der Personenbahnhof liegt.

Die Liste gibt nur die 325 Personenbahnhöfe der Preisklassen 1 bis 5 wieder. Personenbahnhöfe der Preisklassen 6 und 7 sowie Personenbahnhöfe, die nicht von der DB Station&Service AG betrieben werden, sind nicht aufgeführt.

Weblinks 

 
 1von150 – Portal über den Umbau von Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Modernisierungsoffensive

Einzelnachweise 

Nordrhein-Westfalen
!Liste